Подлесное — деревня в Черлакском районе Омской области России. Входит в состав Солянского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
Отделение № 5 совхоза «Коммунист» было переименовано в деревню Подлесное.

В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» деревня вошла в состав образованного муниципального образования «Солянское сельское поселение».

География 
Подлесное находится на юге-востоке региона, в пределах Курумбельской степи, являющейся частью Чебаклы-Суминской впадины, в долине р. Иртыш.

Абсолютная высота — 111 м над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 250 человек мужчин — 114, женщин — 136 (45,6 и	54,4 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 84 % от общей численности населения в 318 чел..

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство (совхоз «Коммунист»). Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Черлакского района